Эстрид (Маргарита) Датская или Эстрид, дочь Свена (; 990-е — между 1057 и 1073) — принцесса Датская, дочь Свена Вилобородого и Сигрид Гордой, сестра Кнуда Великого.

Биография 
Адам Бременский в «Деяниях архиепископов Гамбургской церкви» сообщает о том, что король Дании Кнуд, став королём Англии, чтобы заключить мир с Нормандией, выдал замуж свою сестру Маргариту нормандскому графу Ричарду. Позже Ричард прогнал свою жену, после чего Кнуд выдал её замуж за английского герцога Вольфа. От Вольфа Маргарита родила двух сыновей — ярла Бьорна и будущего короля Свена. Кроме того, Адам Бременский сделал приписку о том, «что Кнуд отдал свою сестру Эстрид замуж за короля Руси».

Под королём подразумевается король Дании Свен II Эстридсен, родоначальник династии Эстридсенов. Поскольку по другим источникам известно, что Свен был сыном Эстрид, то исследователи сделали вывод о том, что Эстрид и Маргарита — одно и то же лицо. И, следовательно, у Адама Бременского сообщается о трёх браках Эстрид (Маргариты).

Не совсем ясна последовательность браков. Адам Бременский сообщает, что брак с «герцогом Вольфом» заключён позже, чем с графом Ричардом — кроме Адама Бременского об этом сообщают «Роскилльская хроника» и Саксон Грамматик, однако исследователи высказывают сомнения в том, что это сообщение верно.

Брак с герцогом Нормандии 
Граф Ричард у Адама Бременского — это герцог Нормандии Ричард II Добрый. Однако, по мнению исследователей, Адам Бременский спутал двух герцогов. По его сообщению, граф Ричард отправился в Иерусалим, где и умер, оставив сына Роберта. Но известно, что в Иерусалим отправился и умер не Ричард II, а Роберт. В других английских и нормандских источниках о браке между герцогом Нормандии и Эстрид сведений не сохранилось, однако в написанной в 1040-е годы хронике «Historiarum libri quinque» Рауля Глабера сообщается, что неназванная по имени сестра Кнуда вышла замуж за герцога Роберта. Если Эстрид была женой Роберта или Ричарда III, то брак стоит относить к периоду 1026/1027 года. Исследователь Эдвард Фримен считает, что брак между Ричардом и Эстрид в 1017 году был маловероятен, поскольку скорый развод должен был пагубно сказаться на англо-нормандских отношениях, а из источников известно, что отношения между Кнудом и Ричардом II были достаточно лояльными. Кроме того, Фримен считал, что два брака Ричарда II, о которых известно историкам, не оставляли места для его брака с Эстрид.

Саксон Грамматик считал, что Эстрид была женой герцога Ричарда III.

По мнению А. В. Назаренко, вывод Фримена о том, что не существует периода между двумя браками Ричарда II, когда он мог бы жениться на Эстрид, неверен. Первая жена Ричарда II, Юдит Бретонская, умерла в 1017 году, оставив двух сыновей (Ричарда II и Роберта). Дата женитьбы между Ричардом II и Папией точно неизвестна, так что Ричард вполне мог жениться на Эстрид раньше, чем на Папии.

Однако до конца проблема с нормандским браком Эстрид не решена. Он мог произойти либо около 1017 года, либо после смерти Ульфа — около 1026/1027 года. Ряд исследователей даже высказывали сомнение в том, что брак действительно имел место.

Брак с ярлом Ульфом 
Под «герцогом Вольфом» Адама Бременского подразумевается ярл Ульф (Ульв) Торгильсон, который был наместником короля Кнуда в Дании. На основании сообщений Адама Бременского и других источников исследователи пришли к выводу, что брак между Эстрид и Ульфом был заключён около 1019/1020 года. Возможно, что именно благодаря этому браку произошло возвышение ярла Ульфа.

От брака Эстрид с Улфом родились 3 сына:
 Свен II Эстридсен (1020—28 апреля 1074?), король Дании с 1047 года, родоначальник династии Эстридсенов (правившей в 1047—1375 годах).
 Бьёрн (убит в 1049 году), ярл в Англии.
 Асбьёрн (умер в 1086 году), ярл в Дании.

В 1026 году Ульф был убит по приказу Кнуда.

Брак с «сыном короля Руси» 
Известие об этом браке встречается только у Адама Бременского — в приписке (схолии), сделанной самим Адамом: «Кнуд отдал свою сестру Эстрид замуж за сына короля Руси». Идентификация этого «сына короля Руси», а также время брака, вызывает споры у исследователей.

Наиболее часто встречается предположение, что «сын короля Руси» — третий муж Эстрид. Тогда брак относится к периоду после 1026 года (когда был убит ярл Ульф). Однако ряд исследователей считают этот брак первым или вторым.

Л. М. Сухотин высказывал предположение, что этим сыном мог быть Всеволод Владимирович, один из сыновей великого князя Владимира Святославича, которого часто отождествляют с Виссавальдом из Гардарики, упомянутым в «Саге об Олаве Трюггвасоне», погибшим в Скандинавии. Если это предположение верно, то брак мог быть заключён только до 1015 года, когда умер Владимир Святославич. Однако эта версия не была поддержана другими историками. Отождествление Всеволода Владимировича с Виссавальдом имеет ряд проблем, поскольку сведения саги о Виссавальде не совсем подходят к Всеволоду. М. Б. Свердлов заметил, что если предположить, что Виссавальд — это Всеволод, то сведения саги о том, что он сватался ко вдове умершего около 993/995 года короля Эрика Победоносного, не соотносятся с известиями Адама Бременского. При этом Свердлов, хотя вначале и принял предположение Сухотина, позже пересмотрел свои взгляды, считая, что мужем Эстрид мог быть один из сыновей Владимира. Наиболее вероятным мужем датской принцессы Свердлов считал муромского князя Глеба Владимировича, относя брак к 1014/1015 году.

С мнением, что «сыном короля Руси» был один из сыновей Владимира Святославича, не согласился А. В. Назаренко. По его мнению, гипотеза Свердлова о том, что сын Владимира в 1014—1015 году мог жениться на дочери короля Дании, плохо соответствует политической ситуации этого времени, поэтому брак мог быть заключён только позже. Назаренко считает, что мужем Эстрид мог быть Илья Ярославич, предполагаемый сын великого князя Ярослава Владимировича Мудрого, а сам брак относит к 1018/1019 году. При этом ряд историков сомневаются в реальности существования Ильи.

Гипотеза Назаренко была подвергнута критике А. Ю. Карповым. Он считает, что построения Назаренко строятся на шатком фундаменте. По мнению Карпова, мужем Эстрид вполне мог быть один из сыновей Владимира (Глеб, Судислав, Станислав или Позвизд), тогда брак мог быть заключён в период 1014—1019 годов. В качестве возможных кандидатур также указаны тмутараканский княжич Евстафий Мстиславич, полоцкий князь Брячислав Изяславич (тогда брак мог быть заключён и после 1026 года). Высказывалась ещё возможность, что у Святополка Окаянного мог быть сын, неизвестный летописям, который также мог жениться на Эстрид. Кроме того, была высказана гипотеза, что Эстрид могла быть попавшей в плен к Болеславу I Храброму первой женой Ярослава Мудрого, которую упоминает Титмар Мерзебургский.

Последующие годы жизни 
После казни Ульфа Эстрид не утратила доверия брата и получила от него значительные земельные владения. Она дала своему сыну Свену церковное образование, делала пожертвования церквям и, возможно, основала первую каменную церковь в Дании (Собор Роскилле). Она способствовала своим сыновьям в борьбе за господство над Данией. В 1047 году Свен стал королём Дании благодаря происхождению его матери, из-за чего он известен как Свен Эстридсен (, то есть сын Эстрид). Самой Эстрид был пожалован почётный титул королева (а не королева-мать), который обычно получают жёны королей. Таким образом Эстрид Свенсдоттир стала известна как королева Эстрид, несмотря на то, что не была ни монархом, ни супругой монарха.

Гипотеза о том, что Свену Эстридсену могло быть предложено стать наследником Эдуарда Исповедника, была впоследствии отвергнута: из-за брака сестры ярла Ульфа с ярлом Годвином Уэссекским вся семья была прочно связана с противниками Исповедника из англо-скандинавской партии.

Дата смерти Эстрид не установлена, но известно, что на её похоронах службу вёл Вильгельм, епископ Роскилле (занимавший этот пост в 1057—1073 годах).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 990-е годы
Умершие в XI веке
Кнютлинги
Эстридсены